ARA „Almirante Brown” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Armada de la República Argentina; pochodzi od argentyńskiego bohatera narodowego Guillermo Browna:
 ARA „Almirante Brown” – pancernik kazamatowy z lat 80. XIX wieku, w służbie w latach 1881-1932
 ARA „Almirante Brown” (C-1) – krążownik ciężki typu Veinticinco de Mayo z lat 30. XX wieku, w służbie w latach 1931-1961
 ARA „Almirante Brown” (D-20) – niszczyciel typu Fletcher z lat 40. XX wieku, ex-amerykański USS „Heermann” (DD-532), w służbie argentyńskiej w latach 1961-1982
 ARA „Almirante Brown” (D-10) – niszczyciel rakietowy typu Almirante Brown z lat 80. XX wieku, w służbie od 1983 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy argentyńskich okrętów